Chełmno (district), een district in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren
Chełmno (gemeente), een landgemeente in dit district
Chełmno nad Wisłą (Duits: Kulm), de hoofdplaats van dit district
Chełmno nad Nerem (Duits: Kulmhof an der Nehr), een plaats in het Poolse woiwodschap Groot-Polen
Chełmno (vernietigingskamp), een vernietigingskamp bij Chełmno nad Nerem